Música
 Another Day (álbum de Lene Marlin)
 Another Day (canção de Bryan Adams)
 Another Day (canção de Dream Theater)
 Another Day (canção de Paul McCartney)
 Another Day (canção de U2)

Desambiguação